Magyarkanizsa község (szerbül Општина Кањижа / Opština Kanjiža) közigazgatási egység (járás) Szerbiában, a Vajdaságban, az Észak-bánsági körzetben. Földrajzilag Bácskában található, területe 399 km². A község központja Magyarkanizsa város, emellett még 12 falu tartozik hozzá. Lakossága 2002-ben 27 510 fő volt, a természetes szaporulat értéke pedig -7,2‰. A községben 10 elemi iskola és egy középiskola van.

Települések

Etnikai összetétel 
A 2002-es népszámlálás szerint:
 magyarok 23802 fő (86,52%)
 szerbek 2037 fő (7,40%)
 cigányok 530 fő (1,92%)
 egyéb
Minden település magyar többségű kivéve Velebitet, amely szerb többségű.

Jegyzetek 

Vajdasági községek